

Geografia
 Barros Filho – quartiere (bairro) della Zona Nord della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Paim Filho – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Salgado Filho – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Senador Salgado Filho – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Simões Filho – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone
 Adaílton José dos Santos Filho, detto Adaílton (1983) – ex calciatore brasiliano
 Adonias Filho (1915-1990) – giornalista, critico letterario, saggista e scrittore brasiliano
 Agostinho Fortes Filho conosciuto solo come Fortes (1901-1966) – calciatore brasiliano
 Alberto Zolim Filho, detto Carlitos (1921-2001) – calciatore brasiliano
 Alfredo Mostarda Filho, detto Alfredo Mostarda (1946) – ex calciatore brasiliano
 Álvaro Morais Filho (1990) – giocatore di beach volley brasiliano
 Antonio de Oliveira Filho, meglio noto come Careca (1960) – ex calciatore brasiliano
 Antônio Jacobina Filho (1906-1994) – pallanuotista brasiliano
 Antônio José da Silva Filho, detto Biro-Biro (1959) – politico, ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Antônio Marcos da Silva Filho (1977) – ex calciatore brasiliano
 Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, più conosciuto come Arnaldo Antunes (1960) – cantante, compositore, poeta e artista visuale brasiliano
 Augusto Maria Sisson Filho, meglio noto come Sisson (1894-1982) – calciatore brasiliano
 Carlos Alberto Gomes da Silva Filho, noto semplicemente come Carlos Alberto (2002) – calciatore brasiliano
 Carlos Vagner Gularte Filho, meglio noto come Ferrão (1990) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 César Cielo Filho (1987) – nuotatore brasiliano
 Cirilo Tadeus Cardoso Filho, noto semplicemente come Cirilo (1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato russo
 Crizam César de Oliveira Filho, noto con lo pseudonimo di Zinho (1967)– allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Daniel Filho, all'anagrafe João Carlos Daniel (1937) – attore, produttore cinematografico e regista brasiliano
 David Braz de Oliveira Filho, noto come David Braz (1987) – calciatore brasiliano
 Dirceu Wiggers de Oliveira Filho, meglio noto come Dirceu (1988) – calciatore brasiliano
 Domingos Nascimento dos Santos Filho, detto Domingos (1985) – calciatore brasiliano
 Edmilson Filho (1976) – attore, comico ed ex taekwondoka brasiliano
 Edson Marques da Silva Filho, noto anche con lo pseudonimo di Edinho (1966) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Eduardo Correia Piller Filho, meglio noto come Eduardo Ratinho (1987) – calciatore brasiliano
 Edvaldo Valério Silva Filho (1978) – nuotatore brasiliano
 Eli Sabiá Filho (1988) – calciatore brasiliano
 Elpídio Pereira da Silva Filho (1975) – ex calciatore brasiliano
 Evaristo de Macedo Filho (1933) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Ézio Leal Moraes Filho, detto Ézio (1966-2011)– calciatore brasiliano
 Fausto Sucena Rasga Filho (1929-2007) – cestista brasiliano
 Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, noto come Chico Anysio (1931-2012) – conduttore televisivo, attore e umorista brasiliano
 Francisco Filho (1971) – kickboxer e karateka brasiliano
 Geraldo Pereira de Matos Filho, detto Mazarópi (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Gilberto Amauri de Godoy Filho, noto anche con lo pseudonimo di Giba (1976) – pallavolista brasiliano
 Gílson Paulo de Mello Filho meglio conosciuto come Gílson Paulo (1949) – allenatore di calcio brasiliano
 Hélio Rubens Garcia Filho, meglio conosciuto come Helinho (1975) – ex cestista brasiliano
 Henrique de Sousa Filho, noto con lo pseudonimo di Henfil (1944-1988) – scrittore, disegnatore e umorista brasiliano
 Isaac de Souza Filho (1999) – tuffatore brasiliano
 Jaime de Almeida Filho (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Jair Ventura Filho detto Jairzinho (1944) – ex calciatore brasiliano
 Jean Paulo Fernandes Filho, meglio noto come Jean o Jeanzinho (1995) – calciatore brasiliano
 João Café Filho (1899-1970) – giornalista, politico e avvocato brasiliano
 João Gonçalves Filho (1934-2010) – nuotatore e pallanuotista brasiliano
 João Leiva Campos Filho, detto Leivinha (1949) – ex calciatore brasiliano
 João Luís Woerdenbag Filho, noto con lo pseudonimo di Lobão (1957) – cantante, compositore, polistrumentista e attore brasiliano
 João Miranda de Souza Filho, meglio noto come Miranda (1984) – calciatore brasiliano
 João Paulo de Lima Filho, detto João Paulo (1957) – ex calciatore brasiliano
 Jorge dos Santos Filho, detto Juary (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho (1991) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 José Carlos Ferreira Filho, detto Zé Carlos (1983) – calciatore brasiliano
 José Roberto Assunção de Araújo Filho, meglio noto come Zé Roberto (1993) – calciatore brasiliano
 José Viegas Filho (1942) – diplomatico brasiliano
 Júlio César de Freitas Filho, noto semplicemente come Júlio César (1995) – calciatore brasiliano
 Kleber Mendonça Filho, propr. Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho (1968) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, montatore e critico cinematografico brasiliano
 Lourival Rodrigues Assis Filho (1984) – calciatore brasiliano
 Lúcio Joaquim Cardoso Filho, noto anche come Lucio Cardoso (1912-1968) – scrittore, drammaturgo, poeta e pittore brasiliano
 Luiz Tadeu Razia Filho (1989) – pilota automobilistico brasiliano
 Manuel de Brito Filho, detto Obina (1983) – calciatore brasiliano
 Manuel dos Santos Filho (1939) – ex nuotatore brasiliano
 Manuel Serapião Filho (1947) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Marcelo Antônio Guedes Filho, meglio noto come Marcelo (1987) – calciatore brasiliano
 Marcelo Salazar Filho, meglio noto come Marcelinho (1978) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato portoghese
 Marcílio Florêncio Mota Filho, meglio noto come Nino (1997) – calciatore brasiliano
 Marco Antônio de Mattos Filho, meglio noto come Marquinho (1986) – calciatore brasiliano
 Mariano Ferreira Filho, noto semplicemente come Mariano (1986) – calciatore brasiliano
 Miguel Câmara Filho (1925-2018) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Milton Luiz de Souza Filho, detto semplicemente Milton (1961) – ex calciatore brasiliano
 Moysés Louro de Azevedo Filho (1959) – cattolico consacrato brasiliano, fondatore e moderatore generale della Comunità Cattolica Shalom
 Nazareth Filho Edino, meglio noto com Edinho (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Nelson Cândido Motta Filho (1944) – giornalista, produttore discografico e compositore brasiliano
 Oscar Filho, pseudonimo di Oscar Francisco de Moraes Junior (1978) – comico, attore e scrittore brasiliano
 Osvaldo Lourenço Filho, noto come Osvaldo (1987) – calciatore brasiliano
 Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio noto come Paulinho (2000) – calciatore brasiliano
 Paulo Henrique Carneiro Filho, conosciuto semplicemente come Paulo Henrique (1989) – calciatore brasiliano
 Paulo Filho, propr. Paulo Fernando de Souza Leite Filho (1978) – atleta di arti marziali miste e di BJJ brasiliano
 Raul Togni Filho (1964) – ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Rildo Gonçalves de Amorim Filho, meglio noto come Rildo (2000) – calciatore brasiliano
 Roberto Dias Correia Filho (1988) – calciatore brasiliano con cittadinanza portoghese
 Rodrigo Araújo da Silva Filho, meglio noto come Rodriguinho (2001) – calciatore brasiliano
 Romualdo Arppi Filho (1939) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Salomão Borges Filho, noto anche con il nome d'arte di Lô Borges (1952) – cantante, chitarrista e compositore brasiliano
 Salvio Fagundes Filho (1968) – arbitro di calcio brasiliano
 Sebastião Miranda da Silva Filho, detto Mirandinha (1952) – ex calciatore brasiliano
 Sérgio Cabral Filho (1963) – politico e giornalista brasiliano
 Sérgio Sette Câmara Filho (1998) – pilota automobilistico brasiliano
 Tarcísio Filho (1964) – attore brasiliano
 Ulisses Tavares da Silva Filho (1945) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Valdir de Moraes Filho, detto Valdir Bigode (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Valdo Filho, propr. Valdo Cândido de Oliveira Filho (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Vítor Epanor da Costa Filho, detto Vítor, Víctor Epanhor o Víctor Ephanor (1949) – ex calciatore brasiliano
 Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho, noto semplicemente come Vladimir (1989) – calciatore brasiliano
 Walce da Silva Costa Filho, noto semplicemente come Walce (1999) – calciatore brasiliano
 Waldemar Aurelio de Oliveira Filho, conosciuto come Mazinho o Mazinho II (1965) – ex calciatore brasiliano

Altro
 Stadio Mário Filho, più noto come Maracanã – stadio calcistico di Rio de Janeiro, in Brasile

Pagine correlate
Rodrigues Filho